Leobendorf bezeichnet:
 
 Leobendorf (Niederösterreich),  Gemeinde im Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Leobendorf (Laufen),  Ortsteil von Laufen an der Salzach, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Leobersdorf